O Campeonato Sub-17 da Concacaf de 2015 será a 17.ª edição do torneio de futebol que se leva a cabo em  Honduras. Participam seleções com jogadores menores de 17 anos, e serve como classificação de quatro equipes da Concacaf à Copa Mundial de Futebol Sub-17 de 2015 que será disputada no Chile.

Sedes

Equipes participantes

Sistema de concorrência 
Com o novo formato terá ação da fase de grupos em San Pedro Sula. Com dois palcos sedes os quais serão o Estádio Olímpico Metropolitano e o Estádio Francisco Morazán. Jogarão 12 equipes por quatro vagas ao Mundial de Chile: cinco do Caríbe, quatro de UNCAF e três de América do Norte (os fixos Canadá, México e Estados Unidos).

"Neste ano, um novo formato será apresentado para favorecer o desenvolvimento e a concorrência. As 12 equipes classificadas se dividirão em dois grupos de seis, onde jogarão todos contra todos os primeiros cinco dias", justifica o ente num comunicado à imprensa.

Segundo a Confederação, os primeiros lugares da cada grupo terão já um boleto ao Mundial, além da mordomia de jogar a final, Em 15 de março no Estádio Francisco Morazán.

Logo, "os segundos e terceiros da cada grupo voltarão a ser semeados, em base aos pontos obtidos na fase de grupos. A equipe com mais pontos enfrentará o quarto colocado, enquanto o terceiro joga contra o segundo. O ganhador da cada partida se classificará direto" à Copa do Mundo sub-17.

Isto é que na cada grupo serão só os três primeiros os que terão oportunidade de se classificar ao Mundial, tendo seguro seus boletos os líderes.

Primeira fase 
Os primeiros da cada grupo se classificam automaticamente ao mundial da categoria e à final do torneio. Os segundos e terceiros lugares da cada grupo avançam a um play-off.

Grupo A

Grupo B

Segunda fase

Play-Off 
As equipes que finalizaram em segundo e terceiro lugar de cada grupo são semeados pelos resultados da etapa de grupos, a melhor equipe enfrenta o quarto melhor, e o segundo joga contra o terceiro.

Final

Goleadores

Classificação geral

Cobertura Mediática

América Central 
 Costa Rica: Teletica
 Costa Rica: Repretel
 Guatemala: Albavisión
 Honduras: Televicentro
 Panamá: RPC Canal 4
 Panamá: TVMAX Panama

América do Norte 
 Canadá :
 Estados Unidos :
 Inglês: BEIN Em Inglês
 Espanhol: BEIN Em Espanhol, Univision Desportos Network

América do Sul 
 Argentina : América Sports
 Paraguai : Meu Cabo Sports
 Uruguai : TCC Sports

Classificados ao Mundial Sub-17 Chile 2015 

Campeonato da CONCACAF Sub-17